Murakawa ist der Familienname folgender Personen:

 Eri Murakawa (* 1987), japanische Schauspielerin
 Rie Murakawa (* 1990), japanische Synchronsprecherin
 Tōru Murakawa (* 1937), japanischer Regisseur
 Yasutoshi Murakawa (* 1971), japanischer Drehbuchautor
 Yōhei Murakawa (* 1981), japanischer Leichtathlet